Crary ist der Familienname folgender Personen:

 Albert P. Crary (1911–1987), US-amerikanischer Geophysiker
 Isaac E. Crary (1804–1854), US-amerikanischer Politiker
 John Crary, US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Crary, Essayist, Buchautor und Kunstkritiker

Crary bezeichnet außerdem:

 Crary (North Dakota), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Crary Bank, unterseeische Bank im Rossmeer, Antarktis
 Crary Fan, Tiefseeformation im Weddell-Meer, Antarktis
 Crary Ice Rise, Eisdom auf dem Ross-Schelfeis, Antarktis
 Crary Knoll, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Crary Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 McCrary